Frebold ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Frebold (1891–1948), Professor am Geologischen Institut der Technischen Hochschule Hannover
 Hans Frebold (1899–1983), deutscher Geologe, Hochschullehrer und Polarforscher